Água Branca (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Água Branca (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Água Branca (Piauí), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí